Jan Piotr Sapieha (zm. 1611) – rotmistrz królewski, starosta uświacki
 Jan Stanisław Sapieha (1589–1635) – marszałek wielki litewski, starosta słonimski
 Jan Sapieha (zm. 1629) – starosta uświacki, kirśnieński i uszpolski
 Jan Dominik Sapieha (XVII wiek) – sekretarz królewski
 Jan Fryderyk Sapieha (1618–1664) – pisarz polny koronny, starosta słonimski, owrucki, czeczerski
 Jan Ferdynand Sapieha (1629–1659) – cześnik wielki litewski
 Kazimierz Jan Sapieha (1637–1720) – hrabia na Bychowie, wojewoda wileński w latach, hetman wielki litewski 
 Jan Kazimierz Sapieha (zm. 1730) – hetman wielki litewski, feldmarszałek rosyjski
 Jan Fryderyk Sapieha (1680–1751) – kanclerz wielki litewski, kasztelan trocki
 Jan Sapieha (zm. 1757) – generał major wojsk koronnych
 Jan Józef Sapieha (1734–1761) – starosta sokołowski
 Jan Paweł Aleksander Sapieha (1847–1901) – oficer dragonów angielskiej gwardii królewskiej
 Jan Andrzej Sapieha (1910–1989) – podporucznik WP

Zobacz też